Passo di Venina – valico nelle Alpi Orobie
 Val Venina – valle laterale della Valtellina
 Centrale idroelettrica Venina nella omonima valle
 Cima di Venina – montagna delle Alpi Orobie
 Lago Venina – bacino artificiale nella omonima valle
 Venina – torrente nella omonima valle